De tredje Panafrikanska spelen hölls i juli 1978 i Alger, Algeriet.

Nya grenar tillfördes programmet i friidrott:
Tiokamp för män 
Femkamp för kvinnor
20 km gång för män.
Här följer resultaten i friidrott.

Män
100 meter
1 Amadou Meité,  Elfenbenskusten, 10,35
2 Peter Okodogbe,  Nigeria, 10,45
3 Ohene Karikari,  Ghana, 10,46
200 meter
1 El Kashief Hassan,  Sudan, 20,77
2 Patrice Ouré, Elfenbenskusten,  20,90
3 Roland Joe Siai-Siai,  Nigeria, 20,98
400 meter
1 El Kashief Hassan,  Sudan, 45,32
2 Dele Udo,  Nigeria, 45,65
3 Cyril Etoori,  Uganda, 45,65
800 meter
1 James Maina,  Kenya, 1.47,14
2 Amar Brahmia,  Algeriet, 1.47,54
3 Peter Lemashon,  Kenya, 1.47,83
1 500 meter
1 Filbert Bayi,  Tanzania, 3.36,21
2 Wilson Waigwa,  Kenya, 3.36,48
3 Amar Brahmia,  Algeriet, 3.37,33
5 000 meter
1 Yohannes Mohamed,  Etiopien, 13.44,39
2 Mike Musyoki,  Kenya, 13.44,79
3 Suleiman Nyambui,  Tanzania, 13.49,60
10 000 meter
1Henry Rono,  Kenya, 27.58,90
2 Mike Musyoki,  Kenya, 28.05,20
3 Mohamed Kedir,  Etiopien, 28.42,00
Maraton
1 Richard Mabuza,  Swaziland  2:21.53
2 Dereje Nedi,  Etiopien, 2:23.08
3 Girma Guebre,  Etiopien, 2:27.35
3 000 meter hinder
1 Henry Rono,  Kenya, 8.15,82
2 James Munyala,  Kenya, 8.25,68
3 Kip Rono,  Kenya, 8.26,38
110 meter häck
1Fatwell Kimaiyo,  Kenya, 13,89
2 Philip Sang,  Kenya, 14,02
3 Thomas Nnakwe,  Nigeria, 14,35
400 meter häck
1 Daniel Kimaiyo,  Kenya, 49,48
2 John Akii-Bua,  Uganda, 49,55
3 Peter Rwamuhanda,  Uganda, 50,18
Höjdhopp
1 Paul Ngadjadoum, Tchad, 2,16
2 Hamid Sahil,  Algeriet, 2,14
3 Amadou Dia Bâ,  Senegal, 2,08
Stavhopp
1 Lakhdar Rahal,  Algeriet, 5,00
2 Ahmed Rezki,  Algeriet, 4,80
3 Mohamed Bensaad,  Algeriet, 4,80
Längdhopp
1 Charlton Ehizuelen,  Nigeria, 7,92
2 Fidelis Ndyabagye,  Uganda, 7,75
3 Emmanuel Mifetu,  Ghana, 7,57
Tresteg
1 Charlton Ehizuelen,  Nigeria, 16,51
2 Abdoulaye Diallo,  Senegal, 16,29
3 Saïd Saad,  Algeria, 15,93
Kula
1 Youssef Nagui Asaad,  Egypten, 18,88
2Namakoro Niaré,  Mali, 17,16
3 Emad Fayez,  Egypten, 16,93
Diskus
1 Namakoro Niaré,  Mali, 58,02
2 Abderrazak Ben Hassine,  Tunisien, 55,74
3 Tiékité Somet, Elfenbenskusten,  51,86
Slägga
1 Youssef Ben Abid,  Tunisien, 54,90
2 Abdellah Boubekeur,  Algeriet, 54,74
3 Noureddine Bendifallah,  Algeriet, 52,20
Spjut
1 Justin Arop,  Uganda, 76,94
2 Ali Memmi,  Tunisien, 71,28
3 John Mayaka,  Kenya, 70,76
Tiokamp
1Mohamed Bensaad,  Algeriet, 7 338
2 Brown Ebewele,  Nigeria, 6 876
3 Alain Smaïl,  Algeriet, 6 822
20 km gång
1 Benamar Kachkouche,  Algeriet, 1:39.21
2 Hunde Ture,  Egypten, 1:39.51
3 Elisha Kasuka,  Kenya, 1:43.21
4 x 100 meter
1 Ghana, 39,24
2 Nigeria, 39,39
3 Republiken Kongo, 39,79
4 x 400 meter
1 Nigeria, 3.03,24
2 Uganda, 3.04,20
3 Kenya, 3.05,92

Kvinnor
100 meter
1 Hannah Afriyie,  Ghana, 11,50
2 Utifon Ufon Oko,  Nigeria, 11,55
3 Kemi Sandgodeyi,  Nigeria, 11,92
200 meter
1 Hannah Afriyie,  Ghana, 23,01
2 Kehinde Vaughan,  Nigeria, 23,70
3 Ruth Waithera,  Kenya, 23,91
400 meter
1 Kehinde Vaughan,  Nigeria, 53,86
2 Ruth Kyalisima,  Uganda, 54,49
3 Georgina Aidou,  Ghana, 54,84
800 meter
1 Tekla Chemabwai,  Kenya, 2.04,84
2 Sakina Boutamine,  Algeriet, 2.05,64
3 Célestine N'Drin, Elfenbenskusten,  2.06,08
1 500 meter
1 Sakina Boutamine,  Algeriet, 4.16,43
2 Anna Kiprop,  Kenya, 4.19,59
3 Rose Thomson,  Kenya, 4.20,07
100 meter häck
1 Judy Bell-Gam,  Nigeria, 13,67
2 Ruth Kyalisima,  Uganda, 13,92
3 Bella Bell-Gam,  Nigeria, 13,99
Höjdhopp
1 Modupe Oshikoya, Nigeria, 1,77
2 Kawther Akrémi,  Tunisien, 1,73
3 Emilia Blavo,  Ghana, 1,68
Längdhopp
1 Modupe Oshikoya,  Nigeria, 6,32
2 Jeanette Yawson,  Ghana, 6,29
3 Bella Bell-Gam,  Nigeria, 6,12
Kula
1 Joyce Aciro,  Uganda, 14,47
2 Veronica Baawah,  Ghana, 12,88
3 Herina Malit,  Kenya, 12,70
Diskus
1 Fathia Jerbi,  Tunisien, 46,56
2 Helen Alyek,  Uganda, 45,90
3 Martha Jugah,  Nigeria, 45,02
Spjut
1 Eunice Nekesa,  Kenya, 51,58
2 Agnès Tchuinté, Kamerun,  49,16
3 Constance Rwabiryagye,  Uganda, 45,52
Femkamp
1 Bella Bell-Gam,  Nigeria, 3 709
2 Margaret Bisereko,  Uganda, 3 788
1 Madeleine Bonzi, Övre Vplta,  3 427
4 x 100 meter
1 Nigeria, 44,63
2 Ghana, 45,19
3 Uganda, 46,77
4 x 400 meter
1 Ghana, 3.35,55
2 Kenya, 3.39,27
3 Uganda, 3.39,94

Externa länkar 
GBR Athletics

Sportåret 1978